Bozyazı (district), een Turks district in de provincie Mersin
 Bozyazı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Bozyazı